ITA Division I National Team Indoor Championships steht für:

 ITA Division I National Men’s Team Indoor Championship, Herrentennisturnier
 ITA Division I National Women’s Team Indoor Championship, Damentennisturnier